Dunkerton – miasto w Iowa (USA)
 Dunkerton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset